West Coast Mafia — компіляція американського репера C-Bo, видана лейблом West Coast Mafia Records 23 липня 2002 р. Виконавчий продюсер: C-Bo. Мастеринг: Том Бейкер. Старший продюсер: Терренс «T-Po» Поу. Артдиректор, дизайн: Вілл Реґленд.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми C-Bo